Gormond de Picquigny (mort en 1128), patriarche latin de Jérusalem.
Gormond, roi d'Irlande dans la légende de Tristan et Iseut.